Свобода — посёлок в Арзамасском районе Нижегородской области. Входит в состав Кирилловского сельсовета..

География 
Располагается в 9,5 км от Арзамаса, рядом с Морозовкой. Окружён лесами.

Население

Примечания 

Населённые пункты Арзамасского района